Le Fiat Fiorino, aussi appelé Fiat Novo Fiorino, est un petit fourgon utilitaire produit par la filiale brésilienne du constructeur automobile italien Fiat Professional. Dérivé de la citadine Fiat Uno (2010), il est produit depuis 2013.

Histoire 
La première version du Fiorino était basée sur la Fiat 127. La seconde sur la Fiat 147 et la troisième sur la Fiat Uno. Avec l'arrêt de la fabrication de la Fiat Mille au Brésil au , Fiat se devait de remplacer le Fiorino. Alors qu'une version européenne était déjà sur le marché depuis 2007, Fiat Professional préféra s'engager sur une toute nouvelle conception en utilisant la Fiat Uno (2010) comme base.

La motorisation repose sur le seul moteur Fiat Flex 1,4 litre déjà utilisé sur la Uno, développant 85/88 ch selon le type de carburant utilisé.

La charge utile de la camionnette est de 650 kg plus une remorque de 400 kg.

Il est légèrement restylé fin 2021.

RAM ProMaster Rapid 

Depuis le début de l'année 2017, la version brésilienne du Fiat Fiorino est commercialisée au Mexique sous le badge RAM ProMaster Rapid. Équipé du moteur essence Fiat 1,4 développant 84 ch DIN accolé à une boîte de vitesses à 5 rapports.

Ce véhicule peut transporter une charge de 650 kg dont les dimensions maximales sont : 1.880 mm  de longueur et 1.285 mm de largeur. Le volume utile de la zone transport est de 3.100 litres.

Peugeot Partner Rapid 
En mai 2022, à la suite de la fusion entre PSA et Fiat Chrysler Automobiles pour former Stellantis, Peugeot présente une version rebadgée du Fiorino brésilien, appelée Peugeot Partner Rapid. Il remplace le Partner de première génération au Brésil. Lors de son lancement, il est disponible en deux finitions (Business et Business Plus). Cette première finition lui permet de placer son ticket d'entrée 5000 reais moins cher que le Fiat Fiorino, qui ne dispose pas de finition d'entrée de gamme.

Ventes

Références

Voir aussi

Liens externes 
 Page Fiat Fiorino sur Site Fiat Automoveïs

Fiorino (Brasil)
Automobile des années 2010
Automobile des années 2020
Véhicule utilitaire